Парад планет может означать:

 Парад планет — астрономический термин.
 Парад планет — фильм режиссёра Вадима Абдрашитова.